Нуево Сан Хуан има више значења:

 Нуево Сан Хуан (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Хуан (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Хуан (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Хуан (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Хуан (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Нуево Сан Хуан (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Нуево Сан Хуан (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Сан Хуан, Сан Хуан (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику